Syndrome – gruppo musicale visual kei giapponese
 Syndrome – serie televisiva sudcoreana del 2012
 Syndrome – serie di videogiochi

Pagine correlate 
 Sindrome (disambigua)